Praça Francisco Sá Carneiro (Lisboa) - também conhecida como Praça do Areeiro
Praça de Francisco Sá Carneiro (Porto)

Desambiguação